Gaucelmus är ett släkte av spindlar. Gaucelmus ingår i familjen grottspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grottspindlar
Gaucelmus